Raasch steht für:
 Vráž u Berouna, deutsch Raasch (1939–1945), Gemeinde in Tschechien

Personen:
 Albert Raasch (* 1930), deutscher Linguist
 Emanuel Raasch (* 1955), deutscher Radrennfahrer und -trainer
 Friedrich-Wilhelm Raasch (1938–1997), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Niedersächsischen Landtages
 Gilbert Oscar Raasch (1903–1999), US-amerikanischer Paläontologe
 Heinz Raasch (1886– nach 1944), auch: Heinz Julius Friedrich Raasch, deutscher Maler und Graphiker sowie Zeichenlehrer
 Holger Raasch (* 20. Jahrhundert), ehemaliger deutscher Diplomat; von 2007 bis 2009 Generalkonsul in Toronto
 Manfred Raasch (1931–1965), deutscher Schauspieler und Sänger
 Martin Raasch (1938–2008), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Nicola Raasch (* 1970), deutsche Schauspielerin
 Rolf Raasch (* 1953), deutscher Sozialwissenschaftler, Publizist und Verleger
 Rudolf Raasch (1925–2008), deutscher Pädagoge und Geschichtsdidaktiker
 Uta Raasch (* 1946), deutsche Modedesignerin

Siehe auch:
 Rasch (Begriffsklärung)